de buitensportvereniging Were Di Tilburg
RKSV Were Di, een voetbalclub uit Tilburg
Scholengemeenschap Were Di
de Vlaams-nationalistische vereniging Were Di (vereniging)
Wapenspreuk vliegbasis Eindhoven
een lied uit de Studentencodex, geschreven door Eugeen De Ridder en Armand Preud'homme